Johannetta van Nassau-Weilburg (-1365), dochter van Johan I van Nassau-Weilburg.
 Johannetta van Nassau-Weilburg (-1481), dochter van Filips I van Nassau-Weilburg.